BYD kan syfta på:

 BYD Company – ett kinesiskt företag
 BYD – en amerikansk musikgrupp, se Bury Your Dead
 BYD – ett virus som angriper spannmål, se Barley yellow dwarf